Eisentraut ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Eisentraut (1873–1941), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPD, USPD)
 Gustav Eisentraut (1844–1926), deutscher Generalmajor, Geschichtsforscher und langjähriger Vorsitzender des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde
 Julia Eisentraut (* 1993), deutsche Informatikerin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Martin Eisentraut (1902–1994), deutscher Zoologe
 Wolf-Rüdiger Eisentraut (* 1943), deutscher Architekt